Александр Константинович Анохин (14 августа 1882, Дружковка — 1920, Киев) — киевский врач, пропагандист спорта, в частности тяжёлой атлетики, теоретик и тренер. Первый в Киеве владелец официального диплома «Тренер по тяжелой атлетике» (1908). В 1913 стал председателем Киевского олимпийского комитета. Председатель Оргкомитета Олимпиады 1913 в Киеве. Организатор турнира тяжеловесов Первой всероссийской олимпиады. Редактор киевского спортивного журнала «Красота и сила».

Биография 
Родился 14 августа 1882 года в селе Дружковка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. В 1910 году окончил медицинский факультет Киевского университета Св. Владимира.

С 1906 года преподает гимнастику в Реальном училище Ф.  Альдингера, также преподавателем на Высших женских курсах профессора, доцента А. А. Карницкого с гимнастики и физических упражнений. В 1909-10 гг. преподавал в Киевском первом коммерческом училище. С 1908 года преподавал гимнастику в Киевском атлетическом и гимнастическом обществе. Тренировал тяжелоатлетов в студенческом кружке Киевского университета..

Занимался врачебной практикой. Увлекался популярными молодежными движениями «Сокол» и скаутами. С 1913 года был редактором киевского спортивного журнала «Красота и сила». Это было передовое специализированное научно-педагогическое издание: «независимый орган физического воспитания с научно-спортивным отделом». Пытался на страницах журнала рассмотреть актуальные вопросы теории и практики физического воспитания различных групп населения, развитию видов спорта.

Был основателем и деятельным руководителем скаутской организации в Киеве, а также председателем Киевского спортивного общества. В 1915 году доктором Александром Анохиным был создан первый в Киеве отряд герлскаутов — девочек-разведчиц. До конца года в Киеве было уже около 700 разведчиков и 150 разведчиц.

Под псевдонимом Б. Росс печатался в дореволюционной периодике — журналах «Геркулес», «Сила и здоровье», «Спорт», «Спортсмен» — со статьями по физической культуре, спорту и олимпийскому движению.

После революции работал в Особом Отдела XII Красной Армии, был резидентом ВУЧК в Киеве. В 1920 году арестован Киевским ГубЧК. Покончил жизнь самоубийством.

Примечания

Литература

Список произведений 
 Естественная система физических упражнений. Русская система гимнастики // Физическое воспитание и спорт. — 1910. — № 5. — С. 3-32.
 Спорт и пресса // Русский спорт.  — 1912. — № 53. — С. 16-17
 Стадион в Киеве // Русский спорт.  — 1916.  — № 48. — 27 ноября. — С. 4.

Библиография

Источники 
 Анохин Александр Константинович
 Александр Киркевич. Дух пламенеющий
 Александр Константинович Анохин (часть 3)
 Александр Константинович Анохин

Медики России
Публицисты Украины
Родившиеся в Бахмутском уезде
Чекисты
Умершие в Киеве
Выпускники медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира